La Yom est une rivière de Thaïlande
 Le Yom ou Pipila est une langue gur du Bénin
 Yom ou Yomguih est un clarinettiste de musique klezmer français

Voir aussi 
 , qui signifie jour en hébreu est contenu dans le nom de plusieurs fêtes juives. Pour cela, veuillez consulter les pages commençant par Yom
  est un film israélien sorti en 1998
  (Le Jour) était un journal russe en hébreu publié de 1886 à mi-1888 : il fut le premier quotidien publié en hébreu
 La  ou Chomphu est une autre rivière de Thaïlande